Fragmentación puede referirse:

 Fragmentación o escisión, servantes un tipo de división asexual. El progenitor se divide en dos partes y  siempre los individuos originados son idénticos al progenitor.
 Fragmentación de hábitat, en ecología, efecto que se produce cuando un ecosistema se ve afectado por una frontera nueva.
 División de datos, en computación. Puede referirse a:
 los datos en el disco rígido (Ver Desfragmentación)
 o a los datos durante una transmisión en una red de computadoras, dado que la capacidad del medio es limitada.
 Bomba de fragmentación
Fragmentación: se denomina fragmentación al acto y el resultado de fragmentar: hacer que algo se divida en fragmentos (partes o trozos)